Die Cathay Pacific Airway & Sun Hung Kai Financial Hong Kong Open 2017 fanden vom 14. bis 19. November 2017 in Hongkong statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2017/18 und gehörte zur Kategorie PSA World Series. Das Squashturnier der Damen war Teil der PSA World Tour der Damen 2017/18 und gehörte ebenfalls zur Kategorie PSA World Series.

Titelverteidiger waren Ramy Ashour bei den Herren, der im Vorjahr Karim Abdel Gawad mit 3:2 besiegte, sowie Nouran Gohar bei den Damen, die Amanda Sobhy in vier Sätzen bezwang. Die Herrenkonkurrenz gewann Mohamed Elshorbagy, der im Finale mit 11:6, 5:11, 11:4, 7:11 und 11:3 gegen Ali Farag siegreich blieb. Es war sein dritter Titelgewinn bei diesem Turnier. Bei den Damen setzte sich Nour El Sherbini im Endspiel gegen Raneem El Weleily mit 11:5, 11:8 und 11:5 durch.

Die Teilnehmerfelder der Herren- und Damenkonkurrenz bestanden jeweils aus 32 Spielern, davon je acht Startplätze für Qualifikanten. Bei den Herren wurden die acht besten Spieler, bei den Damen die 16 besten Spielerinnen gesetzt. Per Wildcard erhielten Liu Tsz-Ling und Leo Au einen Startplatz im jeweiligen Hauptfeld.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug bei den Herren 165.000 US-Dollar und bei den Damen 140.000 US-Dollar.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Damen

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierseite auf psaworldtour.com (englisch)
 Berichterstattung auf squashsite.co.uk (englisch)

Einzelnachweise 

2017
PSA World Tour 2017/18
PSA World Tour der Damen 2017/18